Llista d'asteroides del 144001 al 145000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"|144001-144100 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"|144101-144200 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"|144201-144300 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"|144301-144400 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"|144401-144500 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"|144501-144600 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"|144601-144700 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"|144701-144800 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"|144801-144900 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"|144901-145000 [ modifica]

|-
|}